

Теркі-Крік — селище, штат Луїзіана
 Теркі-Крік — переписна місцевість, штат Аризона